5. Turniej Czterech Skoczni rozgrywany był od 29 grudnia 1956 do 6 stycznia 1957.

Turniej wygrał  Pentti Uotinen.

Oberstdorf 
Data: 29 grudnia 1956
Państwo: 
Skocznia: Schattenbergschanze

Wyniki konkursu

Innsbruck 
Data: 30 grudnia 1956
Państwo:  Austria
Skocznia: Bergisel

Wyniki konkursu

Garmisch-Partenkirchen 
Data: 1 stycznia 1957
Państwo: 
Skocznia: Große Olympiaschanze

Wyniki konkursu

Bischofshofen 
Data: 6 stycznia 1957
Państwo:  Austria
Skocznia: Paul-Ausserleitner-Schanze

Wyniki konkursu

Klasyfikacja generalna

Linki zewnętrzne 
 Wyniki konkursów na stronie FIS 

1956 w Austrii
1956 w Niemczech
1956 w sportach zimowych
1957 w Austrii
1957 w Niemczech
1957 w sportach zimowych
Turniej Czterech Skoczni